Broen kan henvise til:

 Broen – dansk-svensk tv-serie
 Broen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1969 af Gunnar Iversen og Poul Martinsen
 Broen (film) – dansk kortfilm fra 1993 af Laila Hodell
 Broen (Esbjerg) – butikscenter i Esjberg